Luverne o Lu Verne può riferirsi ad alcune località degli Stati Uniti:

Luverne (Alabama)
Luverne (Dakota del Nord)
Luverne (Minnesota)
Lu Verne (Iowa)